Сан-Педро-дель-Ромераль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 65 км². Население — 522 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Pedro del Romeral

Муниципалитеты Кантабрии